Tenisový turnaj na okruhu WTA Toray Pan Pacific Open 2009 se konal ve dnech 27. září – 2. října v japonském hlavní městě Tokiu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 2,000,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 

 Pavouk pro dvouhru 
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
Pan Pacific Open
Tenis v Japonsku v roce 2009